Артемизия Джентилески (, 8 июля 1593, Рим — около 1653, Неаполь) — итальянская художница.

Биография 
Артемизия, старшая дочь тосканского художника Орацио Джентилески и его жены Пруденции Монтоне, родилась в Риме 8 июля 1593 года, в то же время в её свидетельстве о рождении из городского архива указано, что она родилась в 1590 году. Мать умерла, когда дочери было двенадцать.

Артемизия изучала живопись в мастерской отца, и более успешно, чем её братья, которые также работали в мастерской Орацио. Её первая известная работа — «Сусанна и старцы» (1610, коллекция Шёнборн в Поммерсфельдене) — одно время считалась работой Орацио, которому ассистировала дочь. 
В 1612 году её изнасиловал флорентийский художник Агостино Тасси, работавший вместе с её отцом. После семимесячного судебного разбирательства, унизительного и мучительного для Артемизии, Тасси был признан виновным и приговорён к году тюрьмы. Переживания художницы получили выражение в её наиболее знаменитой работе «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» (1612—1613). К этому сюжету она несколько раз возвращалась, другие повторяющиеся сюжеты художницы — Лукреция (римская матрона, которую изнасиловал царский сын, после чего она, рассказав о случившемся мужу, покончила с собой), Клеопатра, царица Савская.

Выйдя замуж за художника Пьерантонио Стиаттеси (брак устроил её отец), Артемизия в том же 1612 году переехала во Флоренцию. Работала под покровительством Козимо II Медичи, дружила с Галилеем. В 1621 году работала в Генуе, затем перебралась в Венецию, где познакомилась с Антонисом Ван Дейком и Софонисбой Ангвиссолой, затем вернулась в Рим, а между 1626 и 1630 годом переехала в Неаполь. В неаполитанский период художница впервые получила заказ на фресковую роспись церкви — в городке Поццуоли под Неаполем. В 1638—1641 годах жила и работала в Лондоне вместе с отцом под покровительством Карла I. Затем вернулась в Неаполь, где и жила вплоть до своей кончины.

Историки искусства нередко сравнивают её с Караваджо.

Признание 
Первая женщина, избранная в члены Академии живописного искусства во Флоренции — первой художественной Академии Европы.

Роман об Артемизии был написан в 1944—1947 годах итальянской писательницей Анной Банти, в окончательной версии он приобрёл форму дневника, имел большой успех, переведён на несколько языков. Затем биография Артемизии легла в основу драмы американской писательницы Венди Вассерштайн «Хроники Хейди» (1988) и пьесы «Жизнь без подсказки» канадской писательницы Салли Кларк (поставлена в 1988, 1989, 1990, 1991 годах). В 1997 году фильм «Артемизия» был снят французским кинорежиссёром Аньес Мерле (в заглавной роли Валентина Черви). В 1998 году роман о художнице был написан французской писательницей Александрой Лапьер. В 2002 году стал международным бестселлером роман американской писательницы Сьюзен Вриленд «Страсти по Артемизии», он был немедленно переведён 

В декабре 2017 года её ранее неизвестная картина «Автопортрет в образе святой Екатерины» была продана в парижском аукционном доме Drouot за рекордную для этого автора сумму в €2 360 600. Предыдущий ценовой рекорд на её полотна составлял $1 200 000, который удалось выручить за картину «Мария Магдалина в экстазе», которая также была найдена во Франции и продана на Sotheby’s в 2014 году.

Галерея

Примечания

Литература 
 Garrard M. D. Artemisia Gentileschi: the image of the female hero in Italian Baroque art. Princeton: Princeton UP, 1989.
 Jamis R. Artemisia, ou, La renommée. Paris: Presses de la Renaissance, 1990.
 Bissell R. W. Artemisia Gentileschi and the Authority of Art: Critical Reading and Catalogue Raisonné. University Park: Pennsylvania State UP, 2001.
 Garrard M. D. Artemisia Gentileschi around 1622: the shaping and reshaping of an artistic identity. Berkeley: University of California Press, 2001.

Ссылки 

 Сайт, посвящённый Джентилески
 Биография, линки
 Работы в музеях мира
 Линки
 Страница на сайте IMDB
 Страница на сайте IMDB
 Артемизия в истории и в кино
 Первая феминистка. История жизни Артемизии Джентилески через призму её картин

Караваджисты
Итальянские художники барокко
Художники Неаполя
Художницы Италии
Художницы по алфавиту